Al Muţlā‘ (arabiska: اَلْمُطْلاَع) är en kulle i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kuwait Stad. Toppen på Al Muţlā‘ är  meter över havet.

Terrängen runt Al Muţlā‘ är huvudsakligen platt. Runt Al Muţlā‘ är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Al Jahrā',  km söder om Al Muţlā‘. Trakten runt Al Muţlā‘ är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Kuwait

Artiklar med robotjusterad position